Loginov ali Loginova [lóginov/lóginova]  imata več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti (rusko Ло́гинов/Ло́гинова).  
 Jevgenij Fjodorovič Loginov (1907—1970), ruski vojskovodja, letalski maršal.
 Mihail Nikolajevič Loginov (1903—1940), ruski konstruktor topniškega orožja.
 Svjatoslav Vladimirovič Loginov (*1951), ruski pisatelj.
 Vladimir Aleksandrovič Loginov, ruski državnik in gospodarstvenik.
 Vladlen Terentjevič Loginov (*1919), ruski zgodovinar.